2. Sinfonie steht für:

 2. Sinfonie (Beethoven)
 2. Sinfonie (Bernstein)
 2. Sinfonie (Brahms)
 2. Sinfonie (Bruch)
 2. Sinfonie (Bruckner)
 2. Sinfonie (Chatschaturjan)
 2. Sinfonie (Draeseke)
 2. Sinfonie (Dvořák)
 2. Sinfonie (Elgar)
 2. Sinfonie (Furtwängler)
 2. Sinfonie (Glasunow)
 2. Sinfonie (Haydn)
 2. Sinfonie (Honegger)
 2. Sinfonie (Ives)
 2. Sinfonie (Kochan)
 2. Sinfonie (Mahler)
 2. Sinfonie (Mendelssohn), siehe Lobgesang (Mendelssohn)
 2. Sinfonie (Mjaskowski)
 2. Sinfonie (Mozart)
 2. Sinfonie (Nielsen)
 2. Sinfonie (Prokofjew)
 2. Sinfonie (Rachmaninow)
 2. Sinfonie (Saint-Saëns)
 2. Sinfonie (Schmidt)
 2. Sinfonie (Schostakowitsch)
 2. Sinfonie (Schubert)
 2. Sinfonie (Schumann)
 2. Sinfonie (Sibelius)
 2. Sinfonie (Skrjabin)
 2. Sinfonie (Tschaikowski)
 2. Sinfonie (Walton)
 2. Sinfonie (Weill)
 2. Sinfonie (Wetz)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien